Aegires är ett släkte av snäckor som beskrevs av Sven Lovén 1844. 

Enligt Catalogue of Life och Dyntaxa ingår Aegires som enda släkte i familjen Aegiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Aegires